Ролевая игра в психологии — игра учебного назначения, где участник принимает какую-то роль и действует соответственно этой роли.
 Ролевая игра в сексе
 Ролевая игра — игра развлекательного назначения, где участник принимает какую-то роль и в воображаемой ситуации действует соответственно этой роли.
 Ролевые игры живого действия
 Компьютерная ролевая игра
 Многопользовательская ролевая онлайн-игра
 Браузерная многопользовательская ролевая онлайн-игра
 Тактическая ролевая игра
 Японская ролевая игра
 Настольная ролевая игра
 Книга-игра